Damiano Zoffoli – politico e medico italiano
 Enrico Zoffoli – presbitero e teologo italiano
 Marta Zoffoli – attrice italiana